Asakura Ayane (née en 1973), actrice pornographique japonaise
 Malika Ayane  (née en 1984), chanteuse italienne
 Rosella Ayane  (née en 1996), footballeuse internationale marocaine

Divers 
 Ayane est un personnage de la série de jeux-vidéo Dead or Alive